Hochfirst ist der Name von Bergen und eines Höhenzugs (sortiert nach Höhe):

 Hochfirst (Ötztaler Alpen) (Hoher First; 3403 m), Berg in den Ötztaler Alpen zwischen Obergurgl (Tirol) und Moos in Passeier (Südtirol), österreichisch-italienischer Grenzberg
 Hochfirst (Schwarzwald) (1196,9 m), Berg im Schwarzwald bei Saig, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hochfirst (Höhenzug) (706 m), Höhenzug zwischen Erisried und Sontheim (Schwaben), Landkreis Unterallgäu, Bayern
 dortiges Landschaftsschutzgebiet Hochfirst
 Hochfirst (Königstuhl) (445,9 m), Nebengipfel des Königstuhls (Odenwald) bei Heidelberg-Emmertsgrund, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hochfirstschanze
 Hochfirstturm